Женска тениска асоцијација (), позната по свом акрониму ВТА (од ), је у женском тенису исто што и АТП у мушком.

Женска тениска асоцијације је настала у Хјустону, у Тексасу када је први турнир -{Virginia Slims}- одигран 23. септембра 1970. године.

Категорије турнира 
Женска тениска асоцијација (ВТА) дели женске турнире у неколико категорија. Премијер турнири су нова категорија код женских тениских турнира у сезони 2009. Премијер турнири су заменили досадашње турнире прве и друге категорија. Њихов број је редукован на 20 од досадашњих 26 турнира обе категорије. Турнири досадашње треће и четврте категорије сврстани су у категорију Међународни турнири
 Гренд слем турнири (4)
 Завршно првенство сезоне, ВТА првенство, (), са наградним фондом 4,9 милиона долара
 Премијер турнири
 Обавезни Премијер турнири 4 турнира у комбинацији са професионалним мушким турнирима са наградним фондом 4.500.000 америчких долара. Ови турнири се одржавају у Индијан Велсу, Мајамију, Мадриду и Пекингу.
 Премијер 5 са наградним фондом 2.050.000 америчких долара; Дубаи, Рим, Синсинати, Торонто/Монтреал и Токио
 Премијер 11 турнира са наградним фондом од 618.000 или 721.000 америчких долара
 Међународни турнири: Постоји 33 турнира, а наградни фонд за сваки износи 220.000 америчких долара, осим за завршно првенство сезоне, ВТА турнир шампиона на Балију, који има наградни фонд од 600.000 америчких долара

Бодови 
Организација објављује једном недељно нову ранг листу тенисерки на турнирима. Бодови се рачунају колико су далеко тенисерке напредовале на турнирима. Следећа табела показује колико бодова се добија у зависности пласмана од 2010. године:

(*) “+H” значи да је смештај обезбеђен

Првопласиране тенисерке на ВТА листи 

Тенисерке које су од 1975. биле на првом месту ВТА листе.

* Тренутно првопласирана (31. октобра 2011)

Од 1975. када је уведено ВТА рангирање листа само је 20 тенисерки било пласирано на првом месту. Неке од њих су се враћале на позицију и више пута. Ово је преглед свих тенисерки са периодима када су биле на првом месту.

ВТА ранг листа - појединачно 
 5. јул 2013.

ВТА листа - парови 
5. јул 2013.

Рекорди

Највише освојених титула 
стање 31. октобра 2011.

* активне тенисерке

Победнице на Гренд слем турнирима 
стање 31. октобра 2011.

Скраћенице:

 “АУС” - Отворено првенство Аустралије
 “РГ” - Ролан Гарос
 “ВБ” - Вимблдон
 “САД” - Отворено првенство САД

 1 Гренд Слем титула освојена : Мауд Баргер-Валацх, Сју Баркер, Дора Ботбај, Корнелија Бауман, Франсоа Дур, Мима Јаушовец, Барбара Џордан, Нели Ландри, Етхел Ларкомбе, Анита Лизана, Ива Мајоли, Кончита Мартинез, Анастасија Мискина, Јана Новотна, Крис О'Нил, Кери Мелвил Рид, Мауријел Роб, Вирђинија Рузич, Габријела Сабатини, Кристин Труман Џенјс, Ана Ивановић, Франческа Скјавоне, Ли На, Петра Квитова, Саманта Стосур.

Највише победа 
стање на дан 31. октобра 2011.

*=активне тенисерке

Укупно победа и пореза и проценат победа 
31. октобра 2011.

*=активне тенисерке 31. октобра 2011.

Зарада 
 Тенисерке са највећом зарадом (31. октобра 2011)

*=активне тенисерке

Види још 
 Асоцијација тениских професионалаца

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт WTA Tour 
 Водич Женске тениске асоцијације 2011. 

Тенис
Тенис